Floreasca este un cartier situat în sectorul 2 al Bucureștiului

Termenul se mai poate referi la:

 Lacul Floreasca din București, România
 Parcul Floreasca din București, România
 Spitalul de Urgență Floreasca din București, România
 Floreasca City Center, proiect format din mai multe clădiri din București, România
 Floreasca Business Park, proiect de birouri din București

Vezi și 
 Florin (prenume)